Паредон има више значења:

 Паредон (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Паредон (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Паредон (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паредон (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паредон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Паредон (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Паредон (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику